Эрдит —  минерал, щелочной сульфид.

Свойства 
Формула NaFeS2 * 2H2O. Цвет медно-красный. Блеск металлический. Сингония Моноклинная. Плотность — 2.3. Цвет черты — черный.

Место открытия
Эрдит был впервые обнаружен на Кольском полуострове.

Происхождение названия
Назван в честь Ричарда Ерда, минералога Геологической Службы США.

Литература 
Czamanske, G.K., B.F. Leonard & J.R. Clark (1980), Erdite, a new hydrated sodium iron sulfide mineral: American Mineralogist: 65: 509—515. 
Konnert, J.A. & H.T. Evans (1980), The crystal structure of erdite, NaFeS2•2H2O: American Mineralogist: 65: 516—521. 
А.П.Хомяков., М.Ф.Коробицын, М.Г.Добровольская, А.И. Цепин. Эрдит NaFeS2*2H2O — первая находка в СССР. — ДАН, 249, 4.

Ссылки 
Эрдит

См. также 
Дуалит

Сульфиды (минералы)
Рудные минералы